Мигалиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мигалиха — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Мигалиха — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.